Влахомихалис може да се отнася за:

 Влахомихалис (1778 – 1854), гръцки революционер
 Атанасиос Влахомихалис (1805 – ?), гръцки революционер
 Константинос Влахомихалис, гръцки революционер